В группу 3 квалификации чемпионата Европы по футболу среди женщин 2013 вошли сборные шести стран: Бельгия, Болгария, Венгрия, Исландия, Норвегия и Северная Ирландия.

Матчи в группе прошли в два круга с 19 мая 2011 по 19 сентября 2012 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата Европы напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в финальную часть, став лучшей среди вторых команд либо попав в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
9 мячей
 Маргрет Лара Видарсдоттир
 Изабель Херловсен

7 мячей
 Фанни Ваго

6 мячей
 Хольмфридюр Магнусдоттир

4 мяча

 Аннель Виар
 Тесса Вулларт
 Алине Зелер
 Хеге Хансен
 Марин Мьелде

3 мяча

 Лилла Шипош
 Сара Бьорк Гуннарсдоттир
 Грю Тофте Имс
 Ингвильд Стенсланн

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2013
2011 год в женском футболе
2012 год в женском футболе